Locuteurs du tamoul par État et Territoire indiens.
Données issues du recensement 2001.

Langue tamoule
Langue en Inde